Стамбульская футбольная лига 1944/1945 () — 41-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 17 сентября 1944 года и закончился 4 марта 1945 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1944/45
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1944 году
Спорт в Турции в 1945 году